Жмурко — фамилия. Известные носители:
 Жмурко, Артём Владимирович (род. 1985) — российский лыжник.
 Жмурко, Иван Матвеевич (1914—1955) — Герой Советского Союза.
 Жмурко, Пётр Трофимович (1922—1999) — советский инженер, горный металлург, заместитель министра цветной металлургии СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Жмурко, Францишек (1859—1910) — польский художник.